Elizabeth Chambers och liknande namn kan syfta på

  (född 1933), brittisk skådespelare
 , amerikansk TV-personlighet och entreprenör, maka till Armie Hammer 2010–2020

 Elizabeth Chamber (okänt födelseår, död efter 1602), engelsk hovfunktionär

Referenser